Damana kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Damana (ort), Cascades,

Sri Lanka 

 Damana, Sri Lanka, administrativ by i Östprovinsen, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Sri Lankaförgreningar